L'edizione 1980 della Vysšaja Liga fu la 44ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinta dalla , giunto al suo nono titolo.

Stagione

Novità
Le squadre partecipanti rimasero 18: le due squadre retrocesse nella stagione precedente (Krylia Sovetov Kujbyshev e Zorya) furono sostituite dalle neo promosse Karpaty e Kuban.

Formula
Le 18 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 34 incontri.

Il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta; era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: tale limite fu da quell'anno portato a dieci, cosicché dall'undicesimo pareggio in poi, infatti, le partite nulle non davano punti alle squadre.

Le squadre classificate alle ultime due posizioni retrocessero in Pervaja Liga al termine della stagione, con il Paxtakor che era esentato dalla retrocessione a seguito dei fatti collegati alla Collisione aerea di Dniprodzeržyns'k.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Penalizzazioni per pareggi
 1 punto: Ararat, Qaýrat, Zenit Leningrado e Torpedo Mosca
 2 punti: CSKA Mosca e Dinamo Minsk
 4 punti: Dinamo Mosca

Verdetti 
 Dinamo Kiev Campione dell'Unione Sovietica 1980 e ammesso alla Coppa dei Campioni 1981-1982.
Spartak Mosca, Zenit Leningrado e CSKA Mosca qualificate alla Coppa UEFA 1981-1982.
Dinamo Tbilisi' qualificato alla Coppa delle Coppe 1981-1982 grazie alla vittoria in Coppa delle Coppe 1980-1981.
SKA Rostov' qualificato alla Coppa delle Coppe 1981-1982 grazie alla vittoria in Kubok SSSR 1981.
 Karpaty Lviv e Lokomotiv Mosca retrocesse in Pervaja Liga 1981.

Risultati

Statistiche

Classifica cannonieri

Voci correlate
Pervaja Liga 1980
Kubok SSSR 1980

Collegamenti esterni
 
 

1980
Calcio nel 1980